Ratsstuhl steht in der Rechtsgeschichte allgemein für den Sitz für Ratsmitglieder, im Einzelnen
 den Amtsraum, übertragen die (Berechtigung zur) Ratsmitgliedschaft und Ratstätigkeit:
 die Institution eines Rats, die Ratsversammlung, die Gerichtsstätte
 den für Ratsherren vorgesehenen Kirchenstuhl